Феррас () — прізвище іберійського походження. Відомі носії:
 Валентин Феррас-і-Баррау — прем'єр-міністр Іспанії
 Еркулану Маркуш Феррас де Альваренга — бразильський орнітолог і палеонтолог